A 2012. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 200 méteres vegyesúszás versenyszámát augusztus 1-én és 2-án rendezték a London Aquatics Centre-ben. A versenyt az amerikai Michael Phelps nyerte meg, a szintén amerikai Ryan Lochte előtt. A bronzérmes a Magyarországot képviselő Cseh László lett. Verrasztó Dávid a 35. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Q: továbbjutás eredmény alapján
WD: visszalépett

Előfutamok 
Az előfutamokból a legjobb 16 eredményt elérő versenyző jutott az elődöntőbe.

Elődöntő 
Az elődöntőből a legjobb 8 eredményt elérő versenyző jutott a döntőbe.

Döntő

Források 
 

Úszás a 2012. évi nyári olimpiai játékokon